Saint Amé ou Saint-Amé peut désigner :

Saints 
 Saint Amé ou saint Aimé, ou saint Amat, ou Saint Amet, ou Amé de Remiremont (vers 560, vers 627), originaire de Grenoble, moine et ermite de l'abbaye d'Agaune en Suisse, puis fondateur du monastère de Remiremont dans les Vosges
 Saint Amé ou saint Aimé, ou saint Amat, ou Aimé de Sion (-690), un moine et ermite de l'abbaye d'Agaune en Suisse, évêque de Sion, puis exilé dans le nord de la France par Thierry III. Ses reliques se trouvent à Douai, dont il est le saint patron. 
Ces deux saints au parcours semblable sont fêtés le .

Prénom et patronyme 
 La présence et le rayonnement mystique de Saint Amé de Remiremont a rendu les noms de baptême Amé et Amet très populaires dans le département des Vosges. Dérivés du latin Amat, « aimé », ils sont plus tard tombés en désuétude au , pour devenir des patronymes, eux aussi répandus dans le département des Vosges. 
 Le prénom latin Amat a également été francisé en Aimé

Architecture religieuse 
 Édifices religieux vosgiens en l'honneur de Saint Amé de Remiremont :
 Église Saint Amé de Saint-Amé, commune française du département des Vosges
 Chapelle du Vieux Saint Amé de Saint-Amé, commune française du département des Vosges
 Église Saint Amé de Plombières-les-Bains, commune française du département des Vosges

 Édifices religieux du nord de la France en l'honneur de Saint Amé de Sion, évêque de Douai
Collégiale Saint-Amé, collégiale de Douai érigée vers 950 en l'honneur de Saint Amé de Sion. Désormais entièrement disparue, elle était située à l'emplacement de l'actuelle place Saint-Amé
 Église Saint-Amé  de Liévin, située près de la Fosse n° 3 - 3 bis des mines de Lens dite Saint-Amé
 Église Saint-Amé de Lestrem, commune du département français du Pas-de-Calais
 Église Saint-Amé de Verquin, commune française du département français du Pas-de-Calais 
Eglise Saint Amé de Annay sous Lens, commune française du Pas de Calais.

Odonymie 
 Place Saint-Amé, place de Douai qui abritait jadis la collégiale Saint-Amé

Toponymie 
 Saint-Amé, commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine. Son histoire est liée à celle de Saint Amé de Remiremont, qui y a fondé son monastère .

Industrie 
 La Fosse n° 3 - 3 bis des mines de Lens dite Saint-Amé ou Amé Tilloy, ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais situé à Liévin

Architecture 
 Le Château de Saint-Amé, situé sur la commune de Ramatuelle, sur la presqu'île de Saint-Tropez dans le département du Var.

Références